

Patronymes 
Dorofeïev (masculin ; ) ou Dorofeïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Dorofeïev (1976-), patineur de vitesse russe
 Irina Dorofeïeva (1977-), chanteuse biélorusse
 Nadia Dorofeïeva (1990-), chanteuse ukrainienne

Patronyme russe